Torbole, een plaats in de Italiaanse gemeente Nago-Torbole
 Torbole Casaglia, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
 Törböle, een plaats in de Zweedse gemeente Kalix